JKH als Abkürzung steht für:
 Jakob-Kaiser-Haus, ein Gebäudekomplex in Berlin
 Flughafen Chios, griechischer Flughafen nach dem IATA-Code

Abkürzung